Kallijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallijärvi (sjö i Lappland), 
 Kallijärvi (sjö, lat 61,03, long 23,87), 
 Kallijärvi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar